Ботвай ():
 Карой Ботвай (1897—1958) — венгерский учёный.
 Карой Ботвай (род. 1932) — венгерский музыкант.